Сара Картер Эдгартон Мэйо (, ) — американская писательница и редактор.

Биография 
Она хорошо училась в окружной школе и в течение семестра посещала . Она сама выучила французский язык и латынь. Чтобы компенсировать сокращение доходов от бизнеса своего отца, она начала публиковать журналы в возрасте 16 лет, а в 17 лет присоединилась к , к которой также принадлежали её родители, фабрикант Джозеф Эдгартон и его вторая жена Мехитабл Уиткомб.

Сара редактировала ежегодник «Роза Шарона» с 1840 по 1848 год и была помощником редактора ежемесячного журнала The Universalist and Ladies’ Repository в Бостоне с 1839 по 1842 год. В 1836 — 1844 годах она опубликовала «Палфрис», «Эллен Клиффорд» и «Мемуары миссис Джулии В. Скотт», а также составила сборники «Женская поэзия», «Ваза для цветов», «Весенние цветы», «Цветочная гадалка», «Язык и поэзия цветов» и «Басни Флоры». Она была связана с писательницей .

На свои заработки она смогла поддержать свою семью в финансовых вопросах, а также отправила своего младшего брата Джона Маршалла Эдгартона в Гарвардский университет. Брат учил её немецкому языку и брал для неё книги из Гарварда. Он получил высшее образование в 1847 году и начал работу по созданию журнала, но умер в том же году.

Сара Эдгартон вышла замуж за  в 1846 году, и пара переехала в Глостер. В сентябре 1847 года у них родилась дочь. После этого её здоровье ухудшилось, и она умерла в июле 1848 года.

Примечания

Литература

Архивные источники 
 Richard James Hooker collection, 1788-1890 (1 linear foot) is housed at the Schlesinger Library at Radcliffe Institute. Contains correspondence between Luella Case and Sarah Edgarton.
 Jonathan Ned Katz papers, 1947-2004 are housed at the New York Public Library. Contains research notes on Luella Case and Sarah Edgarton.

Ссылки 
 

Писательницы США XIX века
Редакторы США